Le nom Karl a été utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique :

 L'ouragan Karl (1980) qui a traversé l'Atlantique central et n'a causé aucun effet significatif sur les terres ;
 L'ouragan Karl (1998) qui s'est déplacé du nord des Bermudes jusqu'à proximité des Açores mais n'a causé aucun effet significatif sur les terres ;
 L'ouragan Karl (2004) qui s'est formé au milieu de l'Atlantique et a tourné vers le nord. Atteignant une force maximale de catégorie 4 en mer avant de frapper les îles Féroé en tant que tempête extratropicale plus faible et qui n'a causé aucun dégât important ;
 L'ouragan Karl (2010) qui s'est formé dans la mer des Caraïbes et passant ensuite sur la péninsule du Yucatán et dans le golfe du Mexique. Il est rapidement passé à la catégorie 3 avant de toucher terre près de Veracruz, au Mexique ;
 La tempête tropicale Karl (2016) de longue durée mais désorganisée qui s'est déplacée du Cap-Vert à l'est des Bermudes et n'a causé aucun effet significatif sur les terres ;
 La tempête tropicale Karl (2022) ayant passé sa vie entière dans la baie de Campêche et touché la côte mexicaine en fin de vie.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme